Extremismus & Demokratie steht für:

 Jahrbuch Extremismus & Demokratie seit 1989
 Schriftenreihe Extremismus & Demokratie seit 1992